CSD
 Circuit Switched Data: áramköri kapcsolt adatátvitel
 Csehszlovák Államvasutak
 A szerb dinár előző ISO 4217 kódja.